Ischnochiton chiversi är en blötdjursart som beskrevs av Ferreira 1981. Ischnochiton chiversi ingår i släktet Ischnochiton och familjen Ischnochitonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ledsnäckor
chiversi